19-й чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет проходил в городе Окленд, Новая Зеландия с 2 июля по 12 июля 2009 года.

Схема турнира 
Команды были разбиты на 4 группы, 3 первых сборных из каждой группы проходили в одну восьмую финала. Команды, занявшие четвёртые места, сыграли в плей-офф за 13—16 места. В одной восьмой финала команды разбивались на две группы по 6 участников, в которых каждая команда играла три матча с командами, с которыми не встречалась ранее. Команды, занимавшие в одной восьмой первые четыре места в каждой из групп, квалифицировались в четвертьфиналы плей-офф, а занявшие два последних места — в плей-офф  за 9—12 места.

Соревнование

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/8 финала

Группа E

Группа F

Плей-офф

Плей-офф за 5—8 места

Плей-офф за 9—12 места

Плей-офф за 13—16 места

Финальные места

Награды

Символическая сборная турнира 
  Марио Делаш
  Гордон Хэйуорд
  Никос Паппас
  Тишон Тейлор
  Тони Простран

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по баскетболу (юноши до 19 лет) 2009

2009 год в баскетболе
Баскетбол
Баскетбол
Юноши
Международные соревнования по баскетболу в Новой Зеландии
Баскетбол